Supercup 2017 (basketbal) - Nederland
 DFL-Supercup 2017 - Duitsland, voetbal
 Belgische Supercup 2017 - België, voetbal
 CAF Supercup 2017 - Afrika, voetbal
 Supercup 2017 (Oekraïne) - voetbal
 Supercup 2017 (Japan) - voetbal